Widi et WiDi peuvent faire référence à :

Toponyme 

 Widi, village du Burkina Faso dans le département de Doulougou et la province de Bazèga ;
 Gabaraye Widi, localité du Cameroun située dans la commune de Guémé, le département du Mayo-Danay et la Région de l'Extrême-Nord.

 , village de Papouasie du district de , dans la , en Indonésie.
 , île d'Indonésie dans la province des Moluques du Nord.

Oronyme 

 , montagne sur l’île Halmahera dans les Moluques du Nord en Indonésie.

Prénom 
Widi est un prénom indonésien épicène notamment porté par :
  (1988-), actrice et présentatrice indonésienne ;
  (1979-), chanteuse et actrice indonésienne ;
  (1971-), militaire indonésien de Java ;
  (1981-), musicien indonésien ;
  (1962-), général de division indonésien.

Patronyme 

  (1985-), harpiste indonésien.

Informatique 
 WiDi (Wireless Display), technologie de diffusion de média de la société Intel utilisant la connexion Wi-Fi Direct.

Langue 
 Widi, ou Wiri ou Biri, language du peuple aborigène d'Australie .

Divers 
 , constructeur belge de voitures de sport.

Patronyme indonésien